Etheostoma — род лучепёрых рыб из подсемейства Etheostomatinae семейства окуневых.

Описание 
Придонные рыбы, встречаются на каменистом грунте. Самцы многих видов в период нереста ярко окрашены и резко контрастируют с невзрачно окрашенными самками.

Распространение 
Ареал охватывает Северную Америку. Большинство видов населяет США, другие встречаются в Канаде и Мексике.

Классификация 
Etheostoma является крупнейшим родом пресноводных рыб Северной Америки и, вероятно отделился от близких родов около 20 млн лет назад. Род подразделяют на 17 или 18 подродов с 126 видами.

Примечания 

Окуневые
Рыбы Северной Америки